Соли Део Глория,  — «Только Богу слава»:
 Soli Deo gloria — одна из основных доктрин протестантизма.
 Soli Deo Gloria — международный конкурс органистов.